Korschinski ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Sergejewitsch Korschinski (1899–1985), russisch-sowjetischer Geologe, Physikochemiker und Hochschullehrer
 Sergei Iwanowitsch Korschinski (1861–1900), russischer Botaniker, Genetiker und Hochschullehrer